Associació Atlètica Gaèlica (del seu nom en irlandès Cumann Luthchleas Gael), organització per al foment dels esports tradicionals d'Irlanda
 Counter Logic Gaming, club de eSports dels Estats Units
 Corba de Lorenz Generalitzada, representació en economia de la desigualtat en la distribució de la riquesa
 Societat Limitada per Garantia (del seu nom en anglès Company Limited by Guarantee), empresa en la que els seus membres es fan càrrec de la garantia
 CLG també és el codi OACI de Chalair Aviation, aerolínia regional de França
 ClG també és l'abreviatura de Clúster de galàxies, conjunt de galàxies unides per la gravetat